— японский иллюстратор и мангака, один из постоянных авторов журнала альтернативной манги Garo. В России были изданы пять его произведений — , по которой в 1992 году был сделан полнометражный анимационный фильм Midori; ; , , за которую автор был награждён культурной премией Осаму Тэдзуки в 2009 году,  «Ад в бутылках» и «Томино в аду».

Карьера 
Маруо родился в Нагасаки. В 1972 году он бросил школу и переехал в Токио, где устроился на работу переплетчиком. Спустя два года, в возрасте семнадцати лет, он отправил две свои работы в журнал Shonen Jump, однако, все они были отвергнуты из-за излишней откровенности. Долгое время Маруо вообще не занимался мангой, а в ноябре 1980 года дебютировал в манге Ribon no Kishi. Два года спустя вышел его первый сборник . Маруо также работает иллюстратором журнальных обложек, романов, рисует плакаты и обложки для компакт-дисков; в частности, его работы использованы в оформлении обложек «Naked City».

Список работ

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог
 Официальный Instagram

Художники-иллюстраторы Японии
Современные художники Японии
Художники Японии
Эрогуро